Eliotropio (o elitropia; in latino: heliotropium; in greco: ἡλιοτρόπιον), minerale (una forma di calcedonio)
Eliotropio (Heliotropium), pianta della famiglia delle Boraginaceae
Eliotropio (Forgotten Faces), film di Victor Schertzinger del 1928
Eliotropio (Heliotrope), film muto del 1920 diretto da George D. Baker.

Altri progetti